In 1998 werd het 79ste Campeonato Maranhense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 12 april tot 27 augustus. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bacabal kreeg twee bonuspunten als winnaar van de eerste fase en Sampaio Corrêa één bonuspunt.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Moto Club kreeg twee bonuspunten als winnaar van de eerste fase en Sampaio Corrêa één bonuspunt.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran